A Equipe de Uganda de Copa Davis representa Uganda na Copa Davis, principal competição entre seleções do tênis no mundo. É organizado pela Uganda Tennis Association.

Ver também
 Copa Davis
 Fed Cup

Ligações externas
  DavisCup.com (equipe de Uganda)

Uganda